Jeff Norton (né en 1965), joueur de hockey sur glace américain
Jeff Norton (né en 1982), nageur sud-africain